Бергамо́т:
 Бергамот — гибридный вид растений семейства Рутовые, получен путём скрещивания померанца и цитрона.
 Бергамот — общее название для нескольких сортов груш.
 Бергамот, или бергамотовая мята — группа сортов рода  семейства Яснотковые; иногда эту группу сортов рассматривают как отдельный вид  либо как разновидность мяты перечной () или мяты водной ().
 Бергамот — общеупотребительное название  семейства Яснотковые.